Personen
 Ben Hogan, Amerikaanse golfer 
 Brooke Hogan, Amerikaanse zangeres
 Hulk Hogan, Amerikaanse worstelaar en acteur
 Hogan Knows Best, realitysoap over hem
 Jimmy Hogan, Engels voetballer en voetbalcoach
 Larry Hogan, Amerikaanse politicus
 Paul Hogan, Australische acteur en komiek
 Paul Hogan (darter), Engels speler in de BDO

 overige
 Hogan (Navajo), traditioneel Indianenhuis 
 Hogan's Heroes, Amerikaanse televisieserie uit eind jaren 60